kanton Évreux-Nord
kanton Évreux-Est
kanton Évreux-Sud
kanton Évreux-Ouest